Cuádruple Alianza puede referirse a:

 Cuádruple Alianza (420 a.C.), un pacto defensivo ideado por Alcibíades formado por la cuatro ciudades de Atenas, Argos, Élide y Mantinea, por cien años y ante la alarma de Corinto y Esparta;

 Cuádruple Alianza (1673), establecida entre el Sacro Imperio Romano Germánico, España, las Provincias Unidas de los Países Bajos y Carlos IV de Lorena, en el contexto de la Guerra Franco-Holandesa;
 Cuádruple Alianza (1865),formada según el tratado Vivanco-Pareja;
 Cuádruple Alianza (1718), formada según el tratado de Londres de 1718 por el Sacro Imperio Romano Germánico, Reino de Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos para enfrentarse a España;
 Cuádruple Alianza (1815), formada por Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia con el fin de regular la situación política en Europa tras la derrota de los ejércitos de Napoleón Bonaparte; Francia se adheriría a esta alianza en 1818;
 Cuádruple Alianza (1834), firmada entre Gran Bretaña, Francia, España y Portugal para apoyar a Isabel II de España y María II de Portugal contra los pretendientes a sus respectivos tronos;
 Cuádruple Alianza (1873), alianza formada por El Salvador, Guatemala y Nicaragua (que formaban la Triple Alianza (1873)) con Honduras, para enfrentarse a Costa Rica.